Jacek Bylica (dyplomata) – ambasador RP przy Biurze ONZ w Wiedniu
 Jacek Bylica (pianista) – doktor habilitowany nauki o sztukach pięknych
 Jacek Bylica (pedagog) – doktor nauk humanistycznych